Lunde har flere betydninger:
 Lunde – Fugl

Landsbyer i Danmark:
 Lunde (Esbjerg Kommune) i Skads Sogn
 Lunde (Nordfyns Kommune) i Lunde Sogn (Nordfyns Kommune)
 Lunde Herred
 Lunde (Svendborg Kommune) i Lunde Sogn (Svendborg Kommune)
 Lunde (Tønder Kommune) i Randerup Sogn
 Lunde (Varde Kommune) i Lunde Sogn (Varde Kommune)
 Lunde Station

Se også
 Lunde Station (Norge)
 Lund (flertydig)
 Lunden (flertydig)